Мошковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Мошковский сельсовет — упраздненный сельсовет в Городецком районе Нижегородской области. 
 Мошковский сельсовет — в Бековский район Пензенской области.

См. также